Jezioro Panieńskie (dolnośląskie) (k. Wrocławia)
 Jezioro Panieńskie (Pojezierze Choszczeńskie) (k. Pełczyc)